Віта́лій Олексі́йович Кондако́в (  — ) — капітан 3-го рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1973 року в сучасному місті Горішні Плавні Полтавської області; закінчив СЗОШ № 5 ім. Л. І. Бугаєвської.

Капітан 3-го рангу, заступник начальника електромеханічної служби, Морська охорона Азово-Чорноморського регіонального управління. Служив у Криму, 23-тя окрема бригада прикордонних сторожових кораблів.

Після окупації Криму російськими військами частина передислокована на материк, згодом — до Маріуполя. Служив у зоні бойових дій з березня 2014 року. В листопаді 2015-го мав піти на пенсію, але залишився служити — до закінчення контракту.

1 січня 2016 року помер у районі міста Маріуполь уві сні — від гострої серцевої недостатності.

Без Віталія лишилися батьки Надія Костянтинівна та Олексій Дмитрович, два брати, дружина, син 1999 р.н.

Похований у селі Кам'яні Потоки Кременчуцького району.

Нагороди та вшанування 
 його ім'я занесене до Книги Пошани Кременчуцького району (липень 2016, посмертно)
 Віталію Кондакову присвячено одну із експозицій Музею історії школи № 5.

Примітки

Джерела 
 У Книгу Пошани внесли прізвище двох Героїв з Кременчуцького району 
 Кременчуцька СЗОШ ім. Бугаєвської 
 Книга пам'яті 

Уродженці Горішніх Плавнів
Померли в Маріуполі
Поховані у Кременчуцькому районі
Персоналії:Кременчуцький район